|-
| 206001 - || || 5 d'agost de 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 206002 - || || 10 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 206003 - || || 3 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 206004 - || || 11 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 206005 - || || 14 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 206006 - || || 14 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 206007 - || || 14 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 206008 - || || 13 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 206009 - || || 14 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 206010 - || || 13 d'agost de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 206011 - || || 14 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 206012 - || || 14 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 206013 - || || 15 d'agost de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 206014 - || || 13 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 206015 - || || 9 d'agost de 2002 || Cerro Tololo || M. W. Buie
|-
| 206016 - || || 8 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 206017 - || || 8 d'agost de 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 206018 - || || 8 d'agost de 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 206019 - || || 8 d'agost de 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 206020 - || || 8 d'agost de 2002 || Palomar || A. Lowe
|-
| 206021 - || || 11 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 206022 - || || 15 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 206023 - || || 15 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 206024 - || || 8 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 206025 - || || 8 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 206026 - || || 15 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 206027 - || || 15 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 206028 - || || 16 d'agost de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 206029 - || || 16 d'agost de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 206030 - || || 16 d'agost de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 206031 - || || 16 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 206032 - || || 16 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 206033 - || || 16 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 206034 - || || 16 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 206035 - || || 26 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 206036 - || || 28 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 206037 - || || 28 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 206038 - || || 29 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 206039 - || || 29 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 206040 - || || 30 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 206041 - || || 28 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 206042 - || || 17 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 206043 - || || 29 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 206044 - || || 17 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 206045 - || || 18 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 206046 - || || 18 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 206047 - || || 17 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 206048 - || || 30 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 206049 - || || 17 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 206050 - || || 16 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 206051 - || || 16 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 206052 - || || 17 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 206053 - || || 27 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 206054 - || || 27 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 206055 - || || 18 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 206056 - || || 18 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 206057 - || || 18 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 206058 - || || 17 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 206059 - || || 26 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 206060 - || || 17 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 206061 - || || 28 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 206062 - || || 16 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 206063 - || || 18 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 206064 - || || 29 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 206065 - || || 30 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 206066 - || || 17 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 206067 - || || 18 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 206068 - || || 4 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 206069 - || || 3 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 206070 - || || 3 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 206071 - || || 4 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 206072 - || || 4 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 206073 - || || 3 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 206074 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 206075 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 206076 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 206077 - || || 5 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 206078 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 206079 - || || 3 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 206080 - || || 4 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 206081 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 206082 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 206083 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 206084 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 206085 - || || 5 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 206086 - || || 9 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 206087 - || || 11 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 206088 - || || 10 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 206089 - || || 10 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 206090 - || || 10 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 206091 - || || 10 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 206092 - || || 11 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 206093 - || || 12 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 206094 - || || 11 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 206095 - || || 11 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 206096 - || || 11 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 206097 - || || 12 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 206098 - || || 13 de setembre de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 206099 - || || 13 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 206100 - || || 14 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
|}

6